Жгенти () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Жгенти, Виссарион Давидович (1903—1976) — грузинский советский литературовед и театральный критик.
 Жгенти, Владимир Капланович (1891—1972) — грузинский советский врач-патологоанатом. Доктор медицины, профессор.
 Жгенти, Леонтий Алмасханович (1884—1969) — грузинский политик, журналист, член Национального совета Грузии и Учредительного собрания Грузии.
 Жгенти, Мавра Семёновна (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Жгенти, Сулико Ильич (1920—2000) — советский сценарист и актёр, заслуженный деятель искусств Грузии (1967), лауреат Ленинской премии.
 Жгенти, Тенгиз Гигоевич (1887—1937) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель.
 Жгенти, Шалва Димитриевич (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.